Munir Dar (cricketspeler), Hongkongs cricketspeler
 Munir Dar (hockeyer), Pakistaans hockeyer